Aubencheul kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aubencheul-aux-Bois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Aubencheul-au-Bac, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,